Рогатица:

 Рогатица — город и муниципалитет в восточной части Боснии и Герцеговины.
 Рогатица — улица в Великом Новгороде, находится Торговой стороне.